Гал () е името на:

 Когномен на римски фамилии
 Гай Аквилий Гал, претор 66 пр.н.е., юрист
 Констанций Гал (325–354), римски император (351-353)
 Гай Азиний Гал, консул 8 пр.н.е., женен за Випсания Агрипина
 Гай Цестий Гал (консул 35 г.), консул 35 г.
 Гай Цестий Гал (консул 42 г.), сифектконсул 42 г.
 Луций Косоний Гал, суфектконсул 116 г.
 Требониан Гал, римски император (251 и 253 г.)
 Гай Вибий Афиний Гал Вендумниан Волусиан, (Волусиан), син и съимператор на Требониан Гал (251-253) г.
 Авъл Дидий Гал, суфектконсул 39 г., управител 44/45 г. на Мизия и 52-57 г. на Британия
 Авъл Дидий Гал Фабриций Вейентон, суфектконсул 74, 80 и 83 г.
 Галилео Галилей (1564-1642), италиански физик, астроном

Вижте също 
 Гал (пояснение)
 Гала (пояснение)
 Галия, римското наименование на обширна област в Западна Европа
 Галата
 Галатия
 Галос (Gallos), няколко реки